Южно-Ура́льский госуда́рственный агра́рный университе́т — высшее учебное заведение в Челябинске и Троицке. Основано в мае 1930 года.

История 

Создан в мае 1930 г. как Уральский институт индустриального земледелия и был первым высшим учебным заведением города. 

В 1941 г. назывался Челябинский институт механизации сельского хозяйства, являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес: город Челябинск, Красная улица, дом № 38. 

В 1946 г. переименован в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). 

В 1980 г. за заслуги в подготовке кадров для села и развитии сельскохозяйственной науки вуз был награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

В январе 1991 года переименован в Челябинский государственный агроинженерный университет (ЧГАУ).

В 2009 году Челябинский государственный агроинженерный университет снова получил название Челябинская государственная агроинженерная академия (ЧГАА).

1 июля 2015 года Челябинская государственная агроинженерная академия и её филиал (основан в сентябре 1992 года) в селе Миасское Красноармейского района была объединена с Уральской государственной академией ветеринарной медицины (УГАВМ) в г. Троицк (создана как Уральский ветеринарный институт путём преобразования ветеринарного факультета Пермского государственного университета). В итоге объединения ЧГАА стала именоваться — Институт агроинженерии ЮУрГАУ, её филиал — Институт агроэкологии (ИАЭ), а Уральская государственная академия ветеринарной медицины —Институт ветеринарной медицины ЮУрГАУ.

Структура 

В университете филиал и два института, пятнадцать учебных корпусов и четырнадцать студенческих общежитий на 7 200 мест, 52 компьютерных класса и несколько тысяч компьютеров, часть из которых имеет выход в Интернет. Книжный фонд университетской библиотеки составляет более 1 500 000 экземпляров.

Институты

Институт агроинженерии 

Институт ветеринарной медицины 

Институт агроэкологии

См. также

Примечания

Литература 
 
 Гришина л. Ф.

Ссылки 
 Сайт университета
 В Челябинской области создан ЮУрГАУ
 Челябинский агроуниверситет стал академией — Агентство новостей Челябинск.ру
О назначении Черепухиной С.В. ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Появились в 1930 году в России
Аграрные университеты России
Университеты Челябинска
Учебные заведения Троицка